Lover ( für Liebhaber) steht für:

 Lover (Wiltshire), Ort in der Grafschaft Wiltshire in England
 Lover (Campodenno), Ort in der Gemeinde Campodenno im Trentino in Italien
 Lover (Album), Musikalbum von Taylor Swift (2019)

Lover ist der Name von:

 Anthony Lover, US-amerikanischer Kameramann, Filmregisseur und Filmproduzent
 Ed Lover (eigentlich James Roberts; * 1963), amerikanischer Rapper
 Eddy Lover (eigentlich Eduardo Mosquera; * 1985), panamaischer Sänger
 Latin Lover (eigentlich Víctor Manuel Resendiz Ruis; * 1967), mexikanischer Wrestler und Schauspieler
 Samuel Lover (1797–1868), irischer Komponist, Autor und Porträtist
 Seth Lover (1910–1997), amerikanischer Erfinder
 Vector Lovers (eigentlich Martin Wheeler), britischer Musiker